Die Liste der Sieger von Wettbewerben im Skisprung-Weltcup gibt einen Überblick über alle bisherigen Sieger der im Skisprung-Weltcup ausgetragenen Wettbewerbe.

Die Liste umfasst, jeweils sortiert nach der Anzahl der Siege, sowohl die Sieger von Einzelwettbewerben der Männer und Frauen, aufgeschlüsselt nach Athleten beziehungsweise Athletinnen und Nationen, als auch die Nationen, aus denen ein Team mindestens einen Teamwettbewerb bei Männern und Frauen oder im Mixed gewinnen konnten.

Ebenfalls enthalten ist eine Auflistung der Wettbewerbe, die ex aequo oder mit einem der zehn größten Punktabstände gewonnen wurden. Hinzu kommen die Athleten und Athletinnen, die mindestens fünf Siege in Reihe und diejenigen, die mindestens zehn Siege innerhalb einer Saison erreichen sowie die jeweils zehn jüngsten und ältesten Männer und Frauen, die einen Wettbewerb gewinnen konnten.

Für einen Überblick über alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten der Gesamtwertungen im Skisprung-Weltcup siehe die Liste der Weltcupsieger im Skispringen.

Einzelwettbewerbe

Männer 

Mit 53 Tagessiegen im Skisprung-Weltcup ist der 2021 zurückgetretene Österreicher Gregor Schlierenzauer Rekordhalter vor dem Finnen Matti Nykänen mit 46 sowie den beiden Polen Adam Małysz und dem noch aktiven Kamil Stoch mit jeweils 39 Tagessiegen. Mit seinen 46 Siegen bei 130 Starts im Weltcup weist Nykänen auch die höchste Siegquote (35,38 Prozent) der hier aufgeführten Athleten auf.

Der Slowene Žiga Jelar war beim Skifliegen auf der Letalnica bratov Gorišek in Planica am 25. März 2022 der 169. Athlet, der mindestens einen Einzelwettkampf im Skisprung-Weltcup gewinnen konnte.

Bislang gewannen Springer aus 15 Nationen mindestens einen Einzelwettkampf im Skisprung-Weltcup.

Stand: 12. Februar 2023

Nach Athleten

Nach Nationen

Frauen 

Mit 63 Tagessiegen im Skisprung-Weltcup ist die Japanerin Sara Takanashi Rekordhalterin vor der Norwegerin Maren Lundby mit 30 sowie der Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz mit 16 Tagessiegen. Ebenfalls weist Takanashi mit ihren 63 Siegen bei 186 Starts im Weltcup auch die höchste Siegquote (33,87 Prozent) der hier aufgeführten Athletinnen auf.

Die Kanadierin Alexandria Loutitt war beim Skispringen auf der Zaō-Schanze in Yamagata am 13. Januar 2023 die 24. Athletin, die mindestens einen Einzelwettkampf im Skisprung-Weltcup gewinnen konnte.

Bislang gewannen Springerinnen aus zehn Nationen mindestens einen Einzelwettkampf im Skisprung-Weltcup. 

Stand: 15. Januar 2023

Nach Athletinnen

Nach Nationen

Teamwettbewerbe 

Bislang gewannen Männerteams aus sieben, Frauenteams aus vier und gemischte Teams aus drei Nationen mindestens einen Teamwettbewerb im Skisprung-Weltcup.

Männer 

Stand: 14. Januar 2023

Frauen 

Stand: 14. Januar 2023

Mixed 

Stand: 10. Dezember 2022

Wettbewerbe, die von mehreren Athleten ex aequo gewonnen wurden 

Dieser Abschnitt listet alle Wettbewerbe im Skisprung-Weltcup auf, die von mehreren Athleten ex aequo gewonnen wurden, was bislang ausschließlich in Einzelwettbewerben der Fall war. Die Wettbewerbe sind nach Datum sortiert. Bei den Männern sind Halvor Egner Granerud, Ari-Pekka Nikkola und Gregor Schlierenzauer die einzigen Athleten, die zwei geteilte Siege zu verzeichnen hatten. Bei den Frauen gilt dasselbe für Daniela Iraschko-Stolz.

Männer

Frauen

Siege mit dem größten Punktevorsprung 

Dieser Abschnitt listet jeweils für Männer und Frauen die zehn Wettbewerbe auf, in denen die siegenden Athleten die größten Punktevorsprünge auf den Zweitplatzierten aufwiesen. Die Sortierung der Wettbewerbe innerhalb der Auflistung erfolgt nach der Größe des Punkteabstandes zwischen Erst- und Zweitplatziertem in dem jeweiligen Wettbewerb. Wenn dieser Abstand identisch ist, erfolgt die Sortierung nach dem Datum, an dem der Wettbewerb stattfand.

Männer

Frauen

Athleten mit mindestens fünf Siegen in Reihe 

Dieser Abschnitt listet alle Athleten auf, die fünf oder mehr Einzelwettbewerbe in Reihe gewinnen konnten. Sie sind nach der Anzahl der Siege innerhalb dieser Reihe sortiert. Haben zwei oder mehr Athleten gleich viele Einzelwettbewerbe in Reihe gewonnen, so ist für die Sortierung der Nachname und in weiterer Folge der Zeitpunkt der Reihe entscheidend. Bislang konnten neun Männer und zwei Frauen mindestens einmal fünf oder mehr Siege in Reihe erreichen.

Männer

Frauen

Athleten mit mindestens zehn Siegen innerhalb einer Saison 

Dieser Abschnitt listet alle Athleten auf, die innerhalb einer Saison zehn oder mehr Einzelwettbewerbe gewinnen konnten. Sie sind nach der Anzahl der Siege in dieser Saison sortiert. Haben zwei oder mehr Athleten gleich viele Einzelwettbewerbe innerhalb einer Saison gewonnen, so ist für die Sortierung die höhere Siegquote entscheidend. Bislang konnten zehn Männer und zwei Frauen mindestens einmal zehn oder mehr Siege in einer Saison erreichen.

Männer

Frauen

Jüngste und älteste Sieger von Wettbewerben im Skisprung-Weltcup 

Dieser Abschnitt listet die Männer und Frauen auf, die zum Zeitpunkt ihres ersten beziehungsweise letzten Sieges zu den jeweils zehn jüngsten beziehungsweise ältesten Athleten gehörten, denen ein Sieg im Skisprung-Weltcup gelang.

Die Auflistung berücksichtigt sowohl Einzelwettbewerbe als auch Teamwettbewerbe.

Männer

Jüngste Sieger

Älteste Sieger

Frauen

Jüngste Siegerinnen

Älteste Siegerinnen

Siehe auch 

 Liste der Olympiasieger im Skispringen
 Liste der Weltmeister im Skispringen

Weblinks 

 Podiumsplatzierungen im Skisprung-Weltcup in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
 Statistiken für den Skisprung-Weltcup bei Berkutschi Skijumping

Einzelnachweise 

!Sieger von Wettbewerben
Weltcuptagessieger